La edición 77.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 24 de junio y el 5 de julio de 1963 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 jugadores mientras que el femenino lo iniciaron 96 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el estadounidense  Chuck McKinley  logrando su único título en un torneo del Gran Slam al imponerse en la final al australiano Fred Stolle .

En la competición individual femenina la victoria fue para la australiana  Margaret Smith Court logrando el primero de los tres triunfos que obtendría en Wimbledon al imponerse a la estadounidense Billie Jean King.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1963